A 24 101-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos mellékút Heves megyében.

Nyomvonala 

A 21-es főútból ágazik ki Lőrinci és Heréd határvonalán. Első méterei után Lőrinci területén halad, kelet felé, de csak 600 méterig; ott keresztezi a salgótarjáni vasutat és észak felé fordul, a sínekkel párhuzamosan. (Ez az út dél felé is folytatódik a kereszteződéstől, számozása abban az irányban 24 114-es.) Lőrinci központjában ér véget, a 2133-as útba torkollva, annak 4+900-as kilométerszelvénye környékén.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 2,140 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 30.

Jegyzetek 

24101
Lőrinci